V historii se s pojmem bitva u Smolenska setkáváme v těchto souvislostech:

 Bitva u Smolenska (1812) – bitva napoleonských válek
 Bitva u Smolenska (1941) – bitva Velké vlastenecké války
 Operace Suvorov (1943) – bitva Velké vlastenecké války, též Druhá bitva o Smolensk či Smolenská operace